Cajabamba es una de las 30 veredas rurales que conforman el municipio de Consacá, departamento de Nariño, Colombia. Se encuentra aledaña a la cabecera municipal.

Referencias 

Veredas de Nariño (Colombia)
Consacá